

Населені пункти та їхні частини

 Білий Двур — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Білий Двур — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Білий Двур — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Білий Двур — частина села Домбровиці в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Білий Двур — частина села Брахлево в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Білий Двур — осада в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Білий Двур — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки